Edtmayer ist der Name folgender

Personen:
 Tyler Edtmayer (* 2000), deutscher Skateboarder

Orte:
 Edtmayer (Gemeinde Roitham), Ortsteil der Gemeinde Roitham am Traunfall in Oberösterreich im Bezirk Gmunden

Siehe auch:
 Ettmayer